Не путать с литовским поэтом Майронис

Йонас Мачюлис (; родился 10 февраля 1985 года в Каунасе, Литовская ССР,  СССР) — литовский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Ранние годы 
Начинал играть в баскетбол в Школе Арвидаса Сабониса в 2002 году. Провёл в ней два года, выступал во втором дивизионе Литвы по баскетболу. В 2003 году выиграл титул чемпиона второй лиги.

Карьера

Клубная 
На профессиональной арене Мачюлис дебютировал в 2004 году, в составе клуба Литовской лиги «Невежис». В дебютном сезоне в среднем за игру набирал 13,6 очков и 5,8 подборов. В 2005 году подписал контракт с «Жальгирисом». В 2008 году помог команде выиграть Балтийскую лигу, дважды становился чемпионом Литвы (2007, 2008) и дважды выигрывал Кубок страны (2007, 2008).

Мачюлиса всегда отличала хорошая результативность - в сезоне 2006-07 он дебютировал в Евролиге, где набирал в среднем за игру 12,7 очков и 5,0 подборов. В сезоне Евролиги 2008-09 игрок набирал максимальные за карьеру 14,0 очков и 5,0 подборов за матч.

8 января 2009 года показал лучшую в карьере результативность - в матче с «Нанси» набрал 29 очков. 8 апреля 2009 года в игре против Летувос Ритас Мачюлис побил рекорд Литовской лиги по количеству подряд заброшенных трехочковых бросков - 8.

1 июля 2009 Мачюлис подписал контракт с клубом итальянского чемпионата «Олимпией Милан». Сделка оценивалась в €1,2 млн. за два года. Из-за серьезной травмы колена игрок девять месяцев не выходил на площадку, а «Олимпия Милан» не продлило с ним контракт, несмотря на хорошие показатели до травмы.

8 февраля 2012 принял решение вернуться в Литву, где выступал за баскетбольный клуб «Балтай» до тех пор, пока не получил приглашение из более известного клуба. За «Балтай» игрок выступал бесплатно. В первом матче после травмы против «Калева» набрал 16 очков, 2 подбора, а его команда победила.

24 апреля 2012 года игрок подписал контракт с итальянской командой «Монтепаски». 24 июля 2012 подписал контракт с греческим «Панатинаикосом».

Международная 
Мачюлис выступал за сборную Литвы в составе юношеских и молодёжных команд. Играл на чемпионате Европы 2001 года для юношей не старше 16 лет. В составе юношеской сборной до 19 лет завоевал «серебро» на мировом первенстве 2003 года, на чемпионате Европы 2004 года для молодёжных команд не старше 20 лет завоевал «бронзу», а на чемпионате Европы 2005 года - «серебро». В составе сборной до 21 года завоевал золотую медаль на чемпионате мира 2005 года.

В составе первой сборной Литвы выступал на Евробаскете 2007, на котором сборная завоевала бронзовую медаль. Также выступал в составе сборной на Олимпиаде 2008 года в Пекине и Евробаскете 2009. Выступал на чемпионате мира 2010, где в составе сборной стал обладателем ещё одной бронзовой награды.

Попал в состав сборной на Олимпиаду 2012 года в Лондоне.

Награды 
 Командор Креста ордена «За заслуги перед Литвой» (Литва, 2007 год)
 Командор Креста ордена Великого князя Литовского Гядиминаса (Литва, 2010 год)
 Командор Большого креста ордена «За заслуги перед Литвой» (Литва, 2013 год)

Примечания

Ссылки 

 Профиль в чемпионате Греции

Баскетболисты Литвы
Игроки БК «Жальгирис-2»
Игроки БК «Нявежис»
Игроки БК «Жальгирис»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «ЛСУ-Атлетас»
Игроки БК «Сиена»
Игроки БК «Панатинаикос»
Игроки БК «Реал» Мадрид
Игроки БК «Локомотив-Кубань»
Игроки БК АЕК
Игроки сборной Литвы по баскетболу
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2016 года